ILIT steht für:
 Intralymphatische Immuntherapie

Ilit steht für:
 Ilit, Westidiom von Kunama (Sprache) in Eritrea

İlit steht für:
 İlit, türkischer Ort bei Güce

Ilit